Leszek Wodzyński (1946 – 1999), un athlète polonais ;
 Mirosław Wodzyński (né 1951), un athlète polonais.